Девкалион — В древнегреческой мифологии имя нескольких персонажей:
 Девкалион (сын Гиперасия) — аргонавт.
 Девкалион (сын Миноса) — царь Крита.
 Девкалион (сын Прометея) — правитель, переживший потоп.
 Девкалион — Троянский воин, убитый Ахиллом.

Другие значения:
 (53311) Девкалион — транснептуновый объект.